Хабиб Ахмед () — ганский боксер-профессионал выступающий во втором среднем весе. Чемпион Ганы во втором среднем весе (2012), чемпион Африки во втором среднем весе по версии WBO (2017) и претендент на титул чемпиона мира втором среднем весе по версии WBO (2018).

Карьера 
Хабиб Ахмед дебютировал на профессиональном ринге 5 августа 2011 года нокаутировав своего соотечественника Давида Окая. 21 сентября 2012 года провёл свой первый титульный поединок против Джорджа Бамсона победив того единодушным судейским решением и завоевав титул чемпиона Ганы во втором среднем весе. 17 марта 2017 года в поединке со своим соотечественником выиграл вакантный титул чемпиона Африки по версии WBO.

22 марта 2018 года на ринге встретились два непобеждённых ранее боксёра Хабиб Ахмед, у которого на тот момент было 25 побед и мексиканец Хильберто Рамирес — действующий чемпион мира по версии WBO, у которого было 36 побед, на кону стоял титул принадлежащий Рамиресу. Бой продлился 6 раундов и завершился победой мексеканского спортсмена техническим нокаутом.

Список профессиональных боев

Ссылки 

 

Боксёры Ганы
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй средней весовой категории